

Osoby o nazwisku Juszczenko 
 Kateryna Juszczenko (ur. 1961) – żona prezydenta Wiktora Juszczenki, w latach 2005–2010 pierwsza dama Ukrainy
 Paweł Juszczenko-Reson (1944–2022) – polski gitarzysta, członek zespołu Niebiesko-Czarni
 Wiktor Juszczenko (ur. 1954) – ukraiński ekonomista, polityk, prezes Narodowego Banku Ukrainy (1993–1999), premier Ukrainy (1999–2001), prezydent Ukrainy (2005–2010)

Przypisy